Gombos László (1805–1887) hivatásos cs. és kir. katona 1824-től, később törzstiszt, 1848/49-ben honvéd alezredes, majd hadügyminisztériumi Elnöki osztályfőnök, 1848 decemberében átállt a császáriakhoz, 1850-től 1862-es nyugdíjazásáig császári alezredes, ezredes, majd vezérőrnagy. 
 Gombos László (1914–1981) újságíró, szerkesztő, műfordító
 Gombos László (1943) tv-rendező, filmvágó
 Gombos László (1961) sportlövő, edző
 Gombos László (1967) zenetörténész, középiskolai énektanár, karvezető és zeneelmélettanár